Niebla (Spanje), een Spaanse gemeente
 Niebla (dinosauriër), een dinosaurusgeslacht
 Niebla (korstmos), een geslacht van korstmossen